Antonio est un prénom portugais, italien et espagnol.

Prénom

Nom 
 Émile Antonio (1928-2022), footballeur français ;
 Fernando António (1899-19?), footballeur portugais ;
 José António (1957-), José António Prudéncio Conde Bargiela, footballeur portugais ;
 
 Marcos Antônio (1983-), Marcos Antônio Elias Santos, footballeur brésilien ;
 Marcos Antônio (2000-), Marcos Antônio Silva Santos , footballeur brésilien ;
 Nery Antonio Brenes Cárdenas (1985-), athlète costaricien ;
 Nicolás Antonio (1617-1684), érudit à l'origine de la bibliographie moderne espagnole.

Toponyme

Voir aussi 
  (prénom)
 
  (prénom)
Patronyme hispanique